Музей Анастасии Цветаевой — музей, посвящённый жизни и творчеству замечательной русской писательницы-мемуаристки Анастасии Ивановны Цветаевой (1894—1993), младшей сестры великого русского поэта Марины Цветаевой.

Жизнь А. И. Цветаевой много лет была связана с казахстанским городом Павлодаром. Она приехала в Павлодар после трудных лет ссылки (отбывала в деревне Пихтовка Новосибирской области) в начале 1957 года, жила здесь постоянно по 1962 год, а после вплоть до 1974 года часто приезжала в гости, жила в семье сына — Андрея Борисовича Трухачёва по полгода, воспитывая внучек Маргариту и Ольгу. Именно здесь она начала писать главный труд своей жизни — книгу «Воспоминания» (первое издание — 1971 г.), здесь написано немало рассказов, из Павлодара велась переписка со многими известными поэтами и писателями (Борис Пастернак, Павел Антокольский и др.).

Открытие музея 
4 января 2013 года в Славянском культурном центре города Павлодара состоялось открытие первого в мире музея Анастасии Цветаевой. В основу фондов музея легла личная коллекция материалов, книг, фотографий о семье Цветаевых Ольги Николаевны Григорьевой (директор музея А. Цветаевой, поэт, журналист, лауреат литературной премии им. Марины Цветаевой, член Союза писателей Казахстана и Союза российских писателей).
К открытию Цветаевского музея в Павлодар пришли приветствия из Москвы, Астаны, Петрозаводска, Вологды, Новосибирска, Омска, от цветаеведов из Германии, Франции, Израиля, США, Украины. День открытия музея стал не только радостью для присутствующих, но и днём восстановления исторической справедливости, ведь долгие годы в Павлодаре имя писательницы не вспоминалось. Информация о создании в Казахстане Цветаевского музея появилась в городских и областных СМИ, в «Литературной газете», «Российской газете», «Казахстанской правде», прошли сюжеты по областному и республиканскому телевидению.

Фонд павлодарского музея Анастасии Цветаевой насчитывает сейчас 4150 единиц хранения и постоянно пополняется. Музей ведёт активную издательскую деятельность.

Экспонаты музея 
К уникальным экспонатам музея относятся подлинные вещи писательницы: её рукописи и письма; фотографии, сделанные самой Анастасией Ивановной; книги с её автографами; личные вещи. В экспозиции представлен чемодан (дерево, фанера), с которым А. Цветаева была в ссылке, а затем приехала в Павлодар. В фондах музея хранится 20 иконок из иконостаса писательницы, многие из них с самодельными окладами. Часть икон представлена в экспозиции. Привлекает внимание посетителей печатная машинка А. И. Цветаевой, которую та подарила своей младшей внучке Ольге Трухачёвой, а Ольга Андреевна передала в павлодарский музей.

О. Трухачёва (сейчас живёт в США) подарила музею пластинки из фонотеки бабушки, патефонные и виниловые. Посетители имеют возможность послушать их на патефоне или проигрывателе. Также младшая внучка писательницы передала в музей посуду, которой пользовалась А. И. Цветаева. Особый интерес у юных посетителей вызывает фильмоскоп из семьи Трухачёвых, на котором А. И. Цветаева вместе с внучками Ольгой и Ритой смотрели диафильмы. Так как писательница всю жизнь увлекалась фотографией, в экспозиции представлен «фотографический уголок» (проявитель, глянцеватель, красный фонарь и др.).

Особый раздел посвящён автографам А. И. Цветаевой на книгах. Это книги, которые она дарила членам своей семьи, друзьям, коллегам по перу. Несколько книг «Воспоминаний» с автографами писательницы передали в музей павлодарцы. Подлинники писем и открыток А. Цветаевой подарили музею Д. А. Донская и И. Д. Карташевская (Москва). Бесценные материалы (включая рукописи) передали в музей её биографы Г. К. Васильев и Г. Я. Никитина.

Фонды музея включают большой библиотечный фонд, в котором собраны книги не только Анастасии и Марины Цветаевых, но и произведения, им посвящённые; книги авторов из их окружения; научные сборники многочисленных Цветаевских конференций.

Культурные акции музея 
За время работы у музея Анастасии Цветаевой сложились свои традиционные ежегодные акции: «Цветаевский костёр», Цветаевские читательские конференции, «Цветаевский каток», праздник «Уголок детства».

Ежегодно в конце сентября, перед днём рождения А. И. Цветаевой (27 сентября), в старом городском парке («Ленпарк») зажигается Цветаевский костёр. В 2021-ом году он прошёл в семнадцатый раз. Каждый год на эти осенние праздники поэзии и музыки приходит большое количество горожан, молодёжи и старожилов города, приезжают гости из других городов Казахстана и России.

На 15-ом Цветаевском костре в 2019 году в Ленпарке была открыта памятная доска в честь пребывания в Павлодаре А. И. Цветаевой.

Ещё одна традиция родилась в музее — в День Славянской письменности и культуры, 24 мая, проводить большие читательские конференции по творчеству Анастасии Цветаевой, Марины Цветаевой и окружения сестёр. Разнообразны темы сообщений. Школьники, студенты и просто горожане после прочтения произведений А. И. Цветаевой высказывают своё мнение; выступают сотрудники музея и гости-цветаеведы.

Есть у павлодарцев ещё одна необычная традиция — 4 января, в именины Анастасии Ивановны (и день рождения музея) сотрудники музея вместе с молодёжью Славянского центра выходят на каток, в память о том, как писательница до самых преклонных лет каталась на коньках на павлодарском стадионе «Трактор». В «Цветаевском катке» принимала участие прославленная конькобежка, призёр Олимпийских игр в Нагано Людмила Прокашева и её воспитанники.

Ежегодно 1 июня, в День защиты детей, музей проводит выездное мероприятие «Уголок детства» в Ленпарке, где любила гулять с внучками А. И. Цветаева. Ребята узнают о жизни и творчестве «бабушки Аси» и о семье Трухачёвых и, конечно, так же, как Рита и Ольга в детстве, любят полазить по фигурам львов, медведей и слона, сохранившихся в парке с 50-х годов прошлого века.

Неизменным успехом у горожан пользуются выставки, которые организовывает музей. К примеру, «Александровское лето Марины Цветаевой» (в год её 125-летия); фотовыставка «По следам Цветаевых» Эльвиры Калашниковой (прошла в областной библиотеке в мае 2019 г.); «Мимолётный Пастернак» — дар московского Дома-музея М. Цветаевой (в 2015 году в музее и в феврале 2020 в актовом зале Дома Дружбы); выставка офортов художницы Ирины Колмогорцевой «Читая Цветаеву», г. Казань; выставка рисунков художника Александра Реутова «Забытый лагерь», г. Амурск; выставка, посвящённая сыну М. Цветаевой Георгию Эфрону «Он погиб в 19» цветаеведов из Москвы М. Уразовой и И. Невзоровой и многие другие. В феврале-марте 2021 года с успехом прошла фотовыставка «Дорогами „Воспоминаний“. Цветаевские места Италии». Автор — известный фотожурналист Татьяна Алексенко (Италия).

Ссылки 
 Аубакирова, Манат. Музей Анастасии Цветаевой в Павлодаре: материалы конкурса «В место гения»// Год литературы в России
 Внимание: Цветаевская неделя! // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 Гейзерова, А. В Павлодаре открыли музей Анастасии Цветаевой. // Российская газета.- 2013.- 9 янв
 Дьяченко-Винтер, И. «Ростком серебряным рванулась ввысь…».// Газета «Дойче Альгемайне Цайтунг». — 2018. — 11 мая
 Игнатовская, Е. Цветаева вернулась в Павлодар. // Детская газета «Багруша»
 Ливинцова, В. В павлодарском Славянском центре открыли музей Анастасии Цветаевой.// Казинформ. — 2013. — 7 января
 Музей Анастасии Цветаевой открыли в павлодарском Славянском центре /Казинформ.// Караван: медиапортал.- 2013.- 7 января
 Павлодарский Цветаевский костёр — слайд-фильм. // // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 Павлодарцы на первом Цветаевском костре в Кокшетау. // Телеканал «Кокше». — 2017. — 5 октября
 Первый в мире музей Анастасии Цветаевой открылся в казахстанском Павлодаре. // Историческая правда: Россия-Беларусь
 Песни, посвящённые Цветаевским кострам. // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 Попова, М. Павлодарский музей Анастасии Ивановны Цветаевой получил подарок. // Литер.- 2015.- 7 янв.
 Рябиновый концерт в Павлодаре. // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 Тринадцатый павлодарский. // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 У поэтического огня. // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга. — [О 11 Цветаевском костре в Павлодаре]
 Хроника Цветаевских костров в Павлодаре.// Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 Цветаевским кострам посвятили сборник песен в Павлодаре.// Казинформ. — 2017. — 24 декабря
 Цветаевский костёр в Павлодаре.// // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 Цветаевский костёр в Павлодаре. // Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 Цветаевский костёр в Павлодаре.// Сайт «Цветаевские костры», Елабуга
 IX Цветаевская читательская конференция, Павлодар, 2021 г.

Литература 
Книги, изданные музеем Анастасии Цветаевой:

 Васильев, Г., Никитина, Г. Встречи-свидания с Анастасией Ивановной Цветаевой. — Павлодар: Типография ИП Сытина Н. И., 2017.- 228 с., фотографии.
 Верую в добро!: Песни на стихи Анастасии Цветаевой / сост. Г. Ш. Чистякова; вст. ст. О. Григорьева; Славянский культурный центр; Музей А. Цветаевой. — Павлодар, 2014. — 134 с.; ноты.
 Гори, Цветаевский костёр!: Песни, посвящённые цветаевским кострам / сост. Г. Ш. Чистякова; вст. ст. О.Григорьева. — Павлодар, 2017.-76 с.; ноты.
 Душа Анастасии: Песни, посвящённые Анастасии Цветаевой /сост. Г. Ш. Чистякова; вст. ст. О. Григорьева; Славянский культурный центр; Музей А. И. Цветаевой. — Павлодар, 2016. — 116 с.; ноты.
 Мы Вас помним, Анастасия Ивановна! Воспоминания павлодарцев о А. И. Цветаевой. — Павлодар, 2011.- 15 с.
 Связующая век и миг: Сборник стихотворений, посвящённых Анастасии Цветаевой. /сост. О. Н. Григорьева. — Барнаул-Павлодар, 2014.- 135 с., фотографии.
 Связующая век и миг: Стихи об Анастасии Цветаевой. / сост. О. Григорьева. — Павлодар, 2014.- 79 с.
 Связующая век и миг: Стихи, посвящённые Анастасии Цветаевой. 120 лет со дня рождения А. И. Цветаевой: сборник / сост. О. Н. Григорьева. — М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2014.- 140 с.
 Три воздушных шарика : Сборник детских сказок / сост. и ред. О. Григорьева; предисл. О. Трухачёва; худ. И. Гребенников. — Павлодар: Дом печати, 2015. — 112 с.
 Цветаевский календарь. 2018. Посвящается пятилетию музея Анастасии Цветаевой в Павлодаре. /сост. О. Григорьева. — Павлодар: Дом печати, 2017. — 14 л.; фотографии.
 Музей Анастасии Цветаевой: Буклет / сост. О. Григорьева. — Павлодар, Центр рекламы и полиграфии А. Пархоменко, 2018. — 12 с.
 Две сестры, две слезы, две дороги: Сборник стихотворений / сост. О. Григорьева, Г. Чистякова. — Павлодар, ЭКО, 2019. — 136 с.
 Календарь для записи памятных дат. К 125-летию А. И. Цветаевой. / сост. О. Григорьева. — Павлодар, Типография ИП Сытин А. А., 2019. — 16 с.
 Цветаевские кошки: книга-альбом / сост. О. Григорьева, предисл. О. Трухачёва. — Павлодар, Типография ИП Сытин А. А., 2021. — 52 с.; фотографии.

Появились в 2013 году в Казахстане
Литературные музеи Казахстана
Музеи Павлодара
Марина Цветаева